Bird of Prey (Star Trek), een type ruimteschip uit Star Trek
Bird of Prey (televisieserie), een dramaserie van de BBC uit 1982
Bird of Prey (1995), een film uit 1995 van Jonathan Griffith met Richard Chamberlain
Bird of Prey (Jim Morrison), een lied van Jim Morrisson
Bird of Prey (Uriah Heep), een lied van Uriah Heep
Het Engelse woord voor een roofvogel

Birds of Prey kan verwijzen naar:

Birds of Prey (videospel), een vluchtsimulator uit 1992
Birds of Prey (DC), een stripserie over een gelijknamig superheldenteam van DC Comics
Birds of Prey (televisieserie), een korte televisieserie uit 2002 gebaseerd op de gelijknamige stripreeks
Birds of Prey (David Drake), een roman uit 1984 van David Drake
Birds of Prey (Wilbur Smith), een roman van Wilbur Smith
Birds of Pray, een album van de rockband Live
Birds of Prey (Godley & Creme), het vijfde album van de Engelse band Godley & Creme
Birds of Prey (televisiefilm), een film uit 1973 met David Janssen
Birds of Prey (1985), een Canadese film uit 1985
Birds of Prey (2020), een Amerikaanse film uit 2020
Birds of Prey (album), een soundtrackalbum van de gelijknamige film uit 2020